Marco Gradenigo fu il nome di diversi personaggi della storia di Venezia e della sua repubblica. Tra questi si ricordano:

 Marco Gradenigo, ammiraglio veneziano del XIII secolo;
 Marco Gradenigo, politico veneziano del XIV secolo;
 Marco Gradenigo, governatore di Candia e patriarca di Aquileia dal 1629 al 1656;
 Marco Gradenigo, patriarca di Venezia dal 1725 al 1734.